В таблице указаны результаты выступлений в Гран-при Формулы-1 Williams начиная с сезона .

Результаты выступлений в Формуле-1

Выступления в качестве конструктора

Результаты выступлений (1977—1979) годов 

|-
| rowspan="2"| 
! rowspan="2"| March 761
! rowspan="2"| Ford V8
! rowspan="2"| 
|

|-
| style="text-align:left" |  Патрик Нев

|-
| rowspan="2"| 
! rowspan="2"| FW06
! rowspan="2"| Ford Cosworth DFV 3,0 V8
! rowspan="2"| 
|

|

|-
| style="text-align:left" |  Алан Джонс

|
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW06FW07
! rowspan="3"| Ford Cosworth DFV 3,0 V8
! rowspan="3"| 
|

|||

|-
| style="text-align:left" |  Алан Джонс

|||
|-
| style="text-align:left" |  Клей Регаццони

|||
|}

Результаты выступлений (1980—1989) годов 

|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW07FW07B
! rowspan="3"| Ford Cosworth DFV 3,0 V8
! rowspan="3"| 
|

|||

|-
| style="text-align:left" |  Алан Джонс

|||
|-
| style="text-align:left" |  Карлос Ройтеман

|||
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW07FW07C
! rowspan="3"| Ford Cosworth DFV 3,0 V8
! rowspan="3"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Алан Джонс

||
|-
| style="text-align:left" |  Карлос Ройтеман

||
|-
| rowspan="5"| 
! rowspan="5"| FW07CFW08
! rowspan="5"| Ford Cosworth DFV 3,0 V8
! rowspan="5"| 
|

|-
| style="text-align:left" |  Карлос Ройтеман

|-
| style="text-align:left" |  Кеке Росберг

|-
| style="text-align:left" |  Марио Андретти

|-
| style="text-align:left" |  Дерек Дейли

|-
| rowspan="6"| 
! rowspan="6"| FW08CFW09
! rowspan="4"| Ford Cosworth DFV 3,0 V8
! rowspan="6"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Кеке Росберг

||
|-
| style="text-align:left" |  Жак Лаффит

||
|-
| style="text-align:left" |  Джонатан Палмер

||
|-
! rowspan="2"|Honda RA163E 1,5 V6
| style="text-align:left" |  Кеке Росберг

||

|-
| style="text-align:left" |  Жак Лаффит

||
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW09FW09B
! rowspan="3"| Honda RA163E 1,5 V6Honda RA164E 1,5 V6
! rowspan="3"| 
|

|-
| style="text-align:left" |  Кеке Росберг

|-
| style="text-align:left" |  Жак Лаффит

|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW10FW10B
! rowspan="3"| Honda RA164E 1,5 V6Honda RA165E 1,5 V6
! rowspan="3"| 
|

|-
| style="text-align:left" |  Найджел Мэнселл

|-
| style="text-align:left" |  Кеке Росберг

|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW11
! rowspan="3"| Honda RA166E 1,5 V6
! rowspan="3"| 
|

|-
| style="text-align:left" |  Найджел Мэнселл

|-
| style="text-align:left" |  Нельсон Пике

|-
| rowspan="4"| 
! rowspan="4"| FW11B
! rowspan="4"| Honda RA167E 1,5 V6
! rowspan="4"| 
|

|-
| style="text-align:left" |  Найджел Мэнселл

|-
| style="text-align:left" |  Нельсон Пике

|-
| style="text-align:left" |  Риккардо Патрезе

|-
| rowspan="5"| 
! rowspan="5"| FW12
! rowspan="5"| Judd CV 3,5 V8
! rowspan="5"| 
|

|-
| style="text-align:left" |  Найджел Мэнселл

|-
| style="text-align:left" |  Риккардо Патрезе

|-
| style="text-align:left" |  Мартин Брандл

|-
| style="text-align:left" |  Жан-Луи Шлессер

|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW12CFW13
! rowspan="3"| Renault RS1 3,5 V10
! rowspan="3"| 
|

|-
| style="text-align:left" |  Тьерри Бутсен

|-
| style="text-align:left" |  Риккардо Патрезе

|}

Результаты выступлений (1990—1999) годов 

|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW13B
! rowspan="3"| Renault RS2 3,5 V10
! rowspan="3"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Тьерри Бутсен

||
|-
| style="text-align:left" |  Риккардо Патрезе

||
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW14
! rowspan="3"| Renault RS3 3,5 V10
! rowspan="3"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Найджел Мэнселл

||
|-
| style="text-align:left" |  Риккардо Патрезе

||
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW14B
! rowspan="3"| Renault RS3C 3,5 V10
! rowspan="3"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Найджел Мэнселл

||
|-
| style="text-align:left" |  Риккардо Патрезе

||
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW15C
! rowspan="3"| Renault RS5 3,5 V10
! rowspan="3"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Деймон Хилл

||
|-
| style="text-align:left" |  Ален Прост

||
|-
| rowspan="5"| 
! rowspan="5"| FW16FW16B
! rowspan="5"| Renault RS6 3,5 V10
! rowspan="5"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Деймон Хилл

||
|-
| style="text-align:left" |  Айртон Сенна

||
|-
| style="text-align:left" |  Дэвид Култхард

||
|-
| style="text-align:left" |  Найджел Мэнселл

||
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW17FW17B
! rowspan="3"| Renault RS7 3,5 V10
! rowspan="3"| 
|

|-
| style="text-align:left" |  Деймон Хилл

|-
| style="text-align:left" |  Дэвид Култхард

|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW18
! rowspan="3"| Renault RS8 3,5 V10
! rowspan="3"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Деймон Хилл

||
|-
| style="text-align:left" |  Жак Вильнёв

||
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW19
! rowspan="3"| Renault RS9 3,5 V10
! rowspan="3"| 
|

|-
| style="text-align:left" |  Жак Вильнёв

|-
| style="text-align:left" |  Хайнц-Харальд Френтцен

|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW20
! rowspan="3"| Mecachrome CG37-01 3,0 V10
! rowspan="3"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Жак Вильнёв

||
|-
| style="text-align:left" |  Хайнц-Харальд Френтцен

||
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW21
! rowspan="3"| Supertec FB01 3,0 V10
! rowspan="3"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Ральф Шумахер

||
|-
| style="text-align:left" |  Алессандро Дзанарди

||
|}

Результаты выступлений (2000—2009) годов 

|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW22
! rowspan="3"| BMW E41 3,0 V10
! rowspan="3"| 
|

|||

|-
| style="text-align:left" |  Ральф Шумахер

|||
|-
| style="text-align:left" |  Дженсон Баттон

|||
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW23
! rowspan="3"| BMW P80 3,0 V10
! rowspan="3"| 
|

|||

|-
| style="text-align:left" |  Ральф Шумахер

|||
|-
| style="text-align:left" |  Хуан Пабло Монтойя

|||
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW24
! rowspan="3"| BMW P82 3,0 V10
! rowspan="3"| 
|

|||

|-
| style="text-align:left" |  Ральф Шумахер

|||
|-
| style="text-align:left" |  Хуан Пабло Монтойя

|||
|-
| rowspan="4"| 
! rowspan="4"| FW25
! rowspan="4"| BMW P83 3,0 V10
! rowspan="4"| 
|

|||||

|-
| style="text-align:left" |  Хуан Пабло Монтойя

|||||
|-
| style="text-align:left" |  Ральф Шумахер

|||||
|-
| style="text-align:left" |  Марк Жене

|||||
|-
| rowspan="5"| 
! rowspan="5"| FW26
! rowspan="5"| BMW P84 3,0 V10
! rowspan="5"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Хуан Пабло Монтойя

||
|-
| style="text-align:left" |  Ральф Шумахер

||
|-
| style="text-align:left" |  Марк Жене

||
|-
| style="text-align:left" |  Антонио Пиццония

||
|-
| rowspan="4"| 
! rowspan="4"| FW27
! rowspan="4"| BMW P84/5 3,0 V10
! rowspan="4"| 
|

|-
| style="text-align:left" |  Марк Уэббер

|-
| style="text-align:left" |  Ник Хайдфельд

|-
| style="text-align:left" |  Антонио Пиццония

|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW28
! rowspan="3"| Cosworth CA2006 2,4 V8
! rowspan="3"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Марк Уэббер

||
|-
| style="text-align:left" |  Нико Росберг

||
|-
| rowspan="4"| 
! rowspan="4"| FW29
! rowspan="4"| Toyota RVX-07 2,4 V8
! rowspan="4"| 
|

|||

|-
| style="text-align:left" |  Нико Росберг

|||
|-
| style="text-align:left" |  Александр Вурц

|||
|-
| style="text-align:left" |  Кадзуки Накадзима

|||
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW30
! rowspan="3"| Toyota RVX-08,2 2,4 V8
! rowspan="3"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Нико Росберг

||
|-
| style="text-align:left" |  Кадзуки Накадзима

||
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW31
! rowspan="3"| Toyota RVX-09 2,4 V8
! rowspan="3"| 
|

|||

|-
| style="text-align:left" |  Нико Росберг

|||
|-
| style="text-align:left" |  Кадзуки Накадзима

|||
|}

Результаты выступлений (2010—2019) годов 

|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW32
! rowspan="3"| Cosworth CA2010 2,4 V8
! rowspan="3"| 
|

|||

|-
| style="text-align:left" |  Рубенс Баррикелло

|||
|-
| style="text-align:left" |  Нико Хюлькенберг

|||
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| FW33
! rowspan="3"| Cosworth CA2011 2,4 V8
! rowspan="3"| 
|

|||

|-
| style="text-align:left" |  Рубенс Баррикелло

|||
|-
| style="text-align:left" |  Пастор Мальдонадо

|||
|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="3"| FW34
!rowspan="3"| Renault RS27 V8
!rowspan="3"| 
|

||

|-
| style="text-align:left" |  Пастор Мальдонадо

||
|-
|align="left"|  Бруно Сенна

||
|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="3"| FW35
!rowspan="3"| Renault RS27-2013 2,4 V8
!rowspan="3"| 
|

 

|||

|-
| style="text-align:left" |  Пастор Мальдонадо

|||
|-
|align="left"|  Валттери Боттас

|||
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| FW36
!rowspan=3| Mercedes PU106A 1,6 V6 Turbo
!rowspan=3| 
||

|||

|-
|align="left"|  Фелипе Масса

|||
|-
|align="left"|  Валттери Боттас

|||
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| FW37
!rowspan=3|  Mercedes PU106B  Hybrid 1,6 V6
!rowspan=3| 
||

|||
 

|-
|align="left"|   Фелипе Масса

|||
|-
|align="left"|  Валттери Боттас

|||
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| FW38
!rowspan=3| Mercedes PU106C Hybrid 1,6 V6
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Фелипе Масса

|-
|align="left"|  Валттери Боттас

|-
|rowspan=4| 
!rowspan=4| FW40
!rowspan=4| Mercedes M08 EQ Power+ 1,6 V6T
!rowspan=4| 
||

||

|-
|align="left"|  Лэнс Стролл

||
|-
|align="left"|  Фелипе Масса

||
|-
|align="left"|  Пол Ди Реста

||
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| FW41
!rowspan=3| Mercedes M09 EQ Power+ 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Лэнс Стролл

|-
|align="left"|  Сергей Сироткин

|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| FW42
!rowspan=3| Mercedes M10 EQ Power+ 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Джордж Расселл

|-
|align="left"|  Роберт Кубица

|}

Результаты выступлений (2020—) 

|-
!rowspan=4| 
!rowspan=4| Williams FW43
!rowspan=4| Mercedes  M11 EQ Performance 1,6 V6T
!rowspan=4| 
!

!!!!!!!!!

|-
|align="left"|  Расселл

!

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Латифи

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Эйткен
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Williams FW43B
!rowspan=3| Mercedes-AMG F1 M12E Performance 1,6 V6T
!rowspan=3| 
!

|-
|align="left"|  Латифи

|-
|align="left"|  Расселл

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Mercedes
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Латифи

|-
|align="left"|  Албон

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды 
 Шасси Формулы 1 команды Williams на WildSoft.ru 

W